Moutel ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Paul Marie Moutel (1938–1998), Erzbischof von Tours
 Denis Moutel (* 1952), Bischof von Saint-Brieuc